DBGT steht für:

 Deutscher Baugerichtstag
 Dragon Ball GT, Anime-Serie

Abkürzung